Catedral de San Juan Bautista se refiere a un edificio religioso, catalogado como catedral, pudiéndose referir el a su advocación o a su localización.

Argentina 

 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en San Juan.
 Catedral Anglicana de San Juan Bautista, templo anglicano en Buenos Aires.

Brasil 

 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en Santa Cruz do Sul.
 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en Caratinga

Canadá 

 Catedral de San Juan de Edmonton.
 Catedral de San Juan Bautista, en Nicolet.
 Catedral-Basílica de San Juan Bautista, templo católico en San Juan de Terranova.
 Catedral de San Juan Bautista, templo anglicano en San Juan de Terranova.

Chile 

 Catedral de San Juan Bautista, en Calama.

Eslovaquia 

 Catedral de San Juan Bautista, templo bizantino en Prešov.
 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en Trnava.

España 

 Catedral de San Juan Bautista, en Albacete.
 Catedral de San Juan Bautista, en Badajoz.

Estados Unidos 

 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en Charleston, Carolina del Sur.
 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en Paterson.
 Catedral de San Juan Bautista, templo bizantino en Parma, Ohio.
 Catedral de San Juan Bautista, templo bizantino en Pittsburgh, Pennsylvania.
 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en Savannah, Georgia.

Francia 

 Catedral de San Juan Bautista, en Aire-sur-l'Adour.
 Catedral de San Juan Bautista, en Alès.
 Catedral de San Juan Bautista, en Bazas.
 Catedral de San Juan Bautista, en Belley.
 Catedral de San Juan Bautista, en Lyon.
 Catedral de San Juan Bautista, en París.
 Catedral de San Juan Bautista, en Perpiñán.
 Catedral de San Juan Bautista, en Saint-Jean-de-Maurienne

Grecia 

 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en Santorini.

India 

 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en Gwalior.

Irlanda 

 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en Limerick.
 Catedral de San Juan Bautista, templo de la Iglesia de Irlanda en Sligo.

Italia 

 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en Turín.

México 

 Catedral de San Juan Bautista, en Ciudad Altamirano, Guerrero.
 Catedral de San Juan Bautista, en San Juan, Huajuapan de León, Oaxaca.
 Catedral de San Juan Bautista, en Tulancingo, Hidalgo.

Polonia 

 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en Breslavia.
 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en Kamień Pomorski.
 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en Lublin.
 Catedral de la Virgen María y San Juan Bautista, templo católico  en Przemyśl.
 Catedral de San Juan Bautista, templo bizantino en Przemyśl.
 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en Varsovia.

Puerto Rico 

 Catedral de San Juan Bautista, catedral católica de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico.

Reino Unido 

 Catedral de San Juan Bautista, templo católico en Norwich.

Uruguay 

 Catedral de San Juan Bautista, en Salto.